Мова:

Топоним 
Мова — хутор в Крымском районе Краснодарского края.

Фамилия 
 Мова, Василий Семёнович (псевдоним В. Лиманьский; 1842—1891) — украинский писатель.
 Мова, Виктор Иванович (род. 1939) — советский и украинский руководитель производства.
 Мова, Денис Николаевич (сценический псевдоним, настоящая фамилия Петров; 1860—1922) — русский и украинский артист оперы (тенор) и драмы.
 Мова, Руслан Петрович (род. 1972) — государственный деятель, министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Составная фамилия 
 Глушко-Мова, Юрий Косьмич
 Стецюр-Мова, Игорь Георгиевич

Другое 
  — язык (говор, средство общения), речь. В русскоязычных текстах является варваризмом и означает «говорить на белорусском или украинском языке»: Вы говорите на мове? — Вы говорите по-белорусски/по-украински?

См. также 

Мова искусственно созданный язык, типа эсперанто. Первоначально сфера 

применения украинского языка ограничивалась бытовыми сатирическими произведениями,

высмеивающими безграмотную болтовню маргинальных социальных слоёв.
 Мов

Примечания